Samuel Birch puede referirse a:

Samuel Birch (1757-1841), dramaturgo y lord mayor (alcalde) de Londres;
Samuel Birch (1813-1885), egiptólogo británico;
Samuel John «Lamorna» Birch (1869-1955), pintor británico.